Олексі́й Рома́нович Верби́цький (  —  ) — солдат Збройних сил України.

Життєпис 
Виріс у родині військовослужбовця. Проживав у Чернівцях, усе життя працював водієм, останніми роками — в Обласному центрі реабілітації тяжкохворих дітей.

Доброволець, до війська пішов у червні 2014-го — незважаючи на те, що за місяць перед тим переніс операцію. Водій 8-го батальйону територіальної оборони Чернівецької області.

Загинув 1 листопада у ДТП під Бердянськом, коли повертався на військовому УАЗі з ремонту. Похований 6 листопада 2014-го на Годилівському кладовищі Чернівців.

Без Олексія лишилися дружина та доросла донька.

Вшанування 
Нагороджений медаллю «На славу Чернівців» (посмертно) рішенням Чернівецької міської ради.

Посилання 
 Вербицький Олексій Романович 

Уродженці Рибінська
Військовики 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади
Загинули в автомобільних аваріях
Померли в Бердянську
Поховані в Чернівцях